Уо́рсо () — название нескольких населённых пунктов в США, названных в честь столицы Польши — Варшавы.

Населённые пункты США 
  — городок в Виргинии.
  — город в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
  — город в Кентукки.
 Уорсо — тауншип в Миннесоте, округ Гудхью.
 Уорсо — тауншип в Миннесоте, округ Райс.
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в составе одноимённого городка.
  — деревня в Огайо.
  — тауншип в Пенсильвании.
  — городок в Северной Каролине.

См. также 
 Варшава (значения)
 Warsaw
 Warsow
 Варзов